Infants de Portugal:
 Pere I d'Urgell (1187-1258), infant de Portugal, comte d'Urgell i senyor de Mallorca i Eivissa.
 Pere de Portugal (1392-1449), duc de Coïmbra i regent de Portugal.
 Pere el Conestable de Portugal (1429-1466), fill de Pere de Portugal i pretendent al tron de la corona d'Aragó.
 Pere de Bragança (1712-1714), infant de Portugal i príncep del Brasil.
 Pere II del Brasil (1825-1891), fill de Pere IV, infant de Portugal i emperador del Brasil.
 Reis de Portugal:
 Pere I de Portugal (1320-1367), el Cruel o el Justicer.
 Pere II de Portugal (1648-1706), el Pacífic.
 Pere III de Portugal (1717-1786), rei consort de Maria I de Portugal.
 Pere IV de Portugal (1798-1834), i Pere I del Brasil, el rei soldat.
 Pere V de Portugal (1837-1861), el que dona esperança.